Nobles:
 Jordi (príncep), príncep romà d'Orient, germà de l'emperador Miguel IV 
 Jordi Castriota, conegut per Sobirà d'Albània
 Jordi de Bohèmia o Jordi de Podebrady, rei de Bohèmia (1458 - 1471)
 Jordi I de Bulgària, tsar de Bulgària (1280 - 1292)
 Jordi II de Bulgària, tsar de Bulgària (1322 - 1323)
 Jordi I de Grècia, rei de Grècia(1863 - 1913)
 Jordi II de Grècia, rei de Grècia
 Jordi V de Hannover, rei de Hannover (1851-1866, †1878)
 Jordi I d'Anglaterra, rei d'Anglaterra (1714 - 1727)
 Jordi II d'Anglaterra, rei d'Anglaterra (1727 - 1760)
 Jordi III d'Anglaterra, rei d'Anglaterra (1760 - 1820)
 Jordi IV del Regne Unit, rei del Regne Unit (1820-1830)
 Jordi V del Regne Unit, rei del Regne Unit (1910-1936)
 Jordi VI del Regne Unit, rei del Regne Unit (1936-1952)
 Jordi Comnè, Emperador de Trebisonda (1266-1280) 
 Jordi Frederic de Baden-Durlach (1577 - 1622, 1638), marcgravi de Baden
 Jordi de Brunsvic-Luneburgduc Brunsvic-Luneburg (1636 - 1641)
 Jordi Guillem de Brunsvic-Luneburg (duc, 1648 - 1705)
 Jordi de Brandenburg-Ansbach, “el Piu” marcgravi de Brandenburg (1515 - 1543)
 Jordi Frederic de Brandenburg, duc i corregent de Brandenburg (1578 - 1603)
 Jordi Frederic de Brandenburg-Ansbach, marcgravi de Brandenburg 1543 - 1603)
 Jordi Guillem de Brandenburg, príncep elector de Brandenburg 1619 - 1640)
 Jordi Frederic I de Brandenburg-Ansbach, marcgravi de Brandenburg (1692 – 1703)
 Jordi Guillem de Brandenburg-Bayreuth, marcgravi de Brandenburg (1712 – 1726)
 Jordi Frederic Carles de Brandenburg-Bayreuth, marcgravi de Brandenburg (1726 – 1735)
 Jordi de Clarence, duc de Clarence (1449 - 1478)
 Jordi de Dinamarca, duc de Cumberland (1653 - 1708)
 Jordi Guillem de Hannover, príncep de Hannover (1915 - 2006)
 Jordi I de Hessen, landgravi de Hessen (1568 - 1596)
 Jordi Cristià de Hessen-Homburg, landgravi de Hessen (1669 - 1671)
 Jordi Donatus de Hessen-Darmstadt, gran duc hereu de Hessen-Darmstadt, gran duc (1902 - 1937)
 Jordi Frederic de Hohenzollern, cap de la casa de Hohenzollern des de 1994)
 Jordi del Regne Unit, duc de Kent, (1902 - 1942)
 Jordi Guillem I de Liegnitz-Brieg-Wohlau, duc (1672 - 1675)
 Jordi Guillem de Mecklenburg-Strelitz, gran duc de Mecklenburg (1816 - 1860)
 Jordi Adolf Frederic V de Mecklenburg-Strelitz, gran duc de Mecklenburg (1904 - 1914)
 Jordi de Meißen, marcgravi d'Osterland i Landsberg (1402)
 Jordi el Barbut, duc de Saxònia (1500 - 1539)
 Jordi I de Saxònia, rei de Saxònia (1902 - 1904)
 Jordi I de Saxònia-Meiningen, duc de Saxònia (1782 - 1803)
 Jordi de Saxònia-Altenburg, duc de Saxònia (1848 - 1853)
 Jordi Guillem de Schaumburg-Lippe, príncep de Schaumburg-Lippe (1807 - 1860)
 Jordi Albert de Schwarzburg-Rudolstadt, príncep de Schwarzburg-Rudolstadt (1869 - 1890)
 Jordi I Rákóczy, comte de Siebenbürgen (1630 - 1648)
 Jordi d'Egmond, comte i bisbe d'Utrecht (1534 - 1559)
 Jordi de Wittelsbach, “el Ric”, duc de Baviera-Landshut (1479 - 1503)
 Jordi Truchseß de Waldburg-Zeil, governador (1525 - 1531)
 Jordi Frederic de Waldeck, príncep de Waldeck (1682 - 1692)
 Jordi I de Waldeck-Pyrmont, príncep de Waldeck (1812 - 1813)
 Jordi Frederic Enric de Waldeck-Pyrmont, príncep de Waldeck (1813 - 1845)
 Jordi Víctor de Waldeck, príncep de Waldeck (1845 - 1893)
 Jordi de Zrinski, comte i ban de Croàcia (1622 - 1626
 Religiosos:
 Jordi I de Xipre, patriarca de Constantinoble (679 - 686)
 Jordi II de Xipre, patriarca de Constantinoble com a Gregori (1283 - 1289)
 Ignasi Jordi V, patriarca d'Antioquia (1874 - 1891)
 Jordi de Capadòcia, patriarca d'Alexandria
 Jordi I de Còrcira, bisbe de Corfú
 Jordi II de Còrcira, bisbe de Corfú
 Jordi de Laodicea, cap semiarrià
 Jordi de Nicomèdia, bisbe de Nicomèdia
 Jordi de Capadòcia o Jordi de Laodicea, heretge arrià, perseguidor i patriarca usurpador de la seu d'Atanasi d'Alexandria 
 Bizantins:
 Jordi (administrador), oficial romà d'Orient, administrador 
 Jordi (recaptador), oficial romà d'Orient, recaptador 
 Jordi (comandant), oficial romà d'Orient, comandant d'una divisió 
 Jordi (prefecte), oficial romà d'Orient, prefecte 
 Jordi (sebast), oficial romà d'Orient que portava el títol de sebast
 Jordi Acropolites, logoteta i ambaixador romà d'Orient 
 Jordi Branes, oficial militar romà d'Orient 
 Jordi Brienni, oficial romà d'Orient, governador de fortaleses 
 Jordi Burafe, oficial romà d'Orient, patrici i comte 
 Jordi Cumne, oficial romà d'Orient a la cort de Joan I Paleòleg
 Jordi Cocales, cap militar de Joan I Paleòleg 
 Jordi Dros, ambaixador romà d'Orient 
 Jordi l'Eparca, vicari d'Àfrica
 Jordi Euforbè Catacaló, militar romà d'Orient
 Jordi Manganes o Jordi Mancanes, secretari de l'emperador Aleix I Comnè 
 Jordi Maniaces, patrici i governador romà d'Orient, proclamat emperador
 Jordi Nontong, noble romà d'Orient emparentat per matrimoni amb Teodor II Làscaris
 Jordi Peganes, militar i governador romà d'Orient
 Jordi Probata, ambaixador romà d'Orient 
 Jordi Pujol i Soley, president de la Generalitat de Catalunya 
 Jordi Sir, oficial romà d'Orient enviat a reprimir una revolta al Quersonès Tauric
 Escriptors:
 Jordi Amirutza o Jordi Amirutzes, escriptor grec
 Jordi Anepònim o Jordi Peripatètic
 Jordi d'Antioquia, patriarca, escriptor de la vida de Sant Joan Crisòstom)
 Jordi Aristí, historiador grec 
 Jordi Cerameu, vegeu Teòfanes Cerameu
 Jordi Cartofílax, escriptor grec del 
 Jordi Cedrè, historiador grec
 Jordi Crisococces, físic grec del segle XIV
 Jordi Curtesi, escriptor grec 
 Jordi Diereta, monjo d'Alexandria 
 Jordi Eleusis, religiós i escriptor.
 Jordi Esfrantzes, o Jordi Franza, o simplement Franza, historiador del segle XV
 Jordi Gramàtic o Jordi Querobosc, escriptor grec romà d'Orient que va viure vers el final del segle VI 
 Jordi de Jerusalem o Jordi Hagiopolita, escriptor religiós
 Jordi Hamartol, monjo i escriptor del segle IX)
 Jordi Lecapè, monjo i escriptor del segle XIV
 Jordi el Monjo, escriptor romà d'Orient
 Jordi de Mitilene, escriptor religiós
 Jordi Paquimeres, filòsof gramàtic, historiador i escriptor.
 Jordi Peripatètic o Jordi Anepònim, escriptor romà d'Orient
 Jordi de Pisídia, escriptor romà d'Orient 
 Jordi Sincel·le, historiador romà d'Orient 
 Jordi Siracusà, escriptor d'himnes 
 Jordi de Trebisonda, filòsof grec 
 Jordi de Sant Jordi, escriptor valencià 
 Sants i beats:
 Sant Jordi, sant llegendari 
 Sant Jordi de Còrdova
 Jordi de Capadòcia, patriarca d'Alexandria i sant 
 Beat Jordi Popiełuszko